Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft ist ein jährlich ausgetragenes Billardturnier in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Rekordsiegerin ist mit drei Titeln Marija Pudowkina. Bei den Herren waren Artem Mojissejenko und Oleh Haluschko mit jeweils zwei Siegen am erfolgreichsten.

Herrenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Damenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise